Люре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Люре () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Люре () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара

Див. також 
 Люрей (значення) ()